Новгородцево — название населённых пунктов в России:

 Новгородцево — посёлок в Крутинском районе Омской области.
 Новгородцево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Новгородцево — деревня в Усвятском районе Псковской области.